Стари Жедник () је насеље у Србији у граду Суботици у Севернобачком округу. Према попису из 2011. било је 1947 становника.

Овде се налазе ОШ „Пионир” Стари Жедник и Римокатоличка црква Светог Марка Еванђелисте у Старом Жеднику.

Демографија 
У насељу Стари Жедник живи 1787 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,3 година (38,6 код мушкараца и 41,9 код жена). У насељу има 786 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,84.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Жедник, на којој се налазе три насеља, Вишњевац, Нови Жедник и Стари Жедник.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији
Град Суботица
Насеља и месне заједнице Суботице